Роберт Т. Бигелоу (родился в 1945 г.) — гостиничный и аэрокосмический предприниматель. Владеет сетью отелей Budget Suites of America, основатель Bigelow Aerospace.

Bigelow Aerospace запустила 2 экспериментальных космических модуля — Genesis I и Genesis II, и имеет планы запустить полноценные модули, которые будут использоваться как орбитальные гостиницы (см. Коммерческая космическая станция Бигелоу), исследовательские лаборатории и заводы. В апреле 2016 года к Международной космической станции был доставлен экспериментальный надувной модуль «Bigelow Expandable Activity Module», который будут испытывать на орбите в течение двух лет..

Примечания

Ссылки 
 Bigelow Aerospace website
 Bigelow's Aerospace and Saucer Emporium, Skeptical Inquirer 33.4, July/August 2009

Управляющие гостиницами
Предприниматели США
Bigelow Aerospace
Персоналии:Космонавтика США